Superstition (Stevie Wonder), een nummer van Stevie Wonder uit 1972
 Superstition (Stevie Ray Vaughan), een cover hierop door Stevie Ray Vaughan
 Superstition (Siouxsie and the Banshees), een studioalbum uit 1991 van Siouxsie and the Banshees
 Superstition (Shirley Scott), een studioalbum uit 1973 van Shirley Scott
 Superstition Freeway, een deel van de Amerikaanse Route 60 doorheen Metropolitan Phoenix
 Superstition Mountains, een bergketen ten oosten van Phoenix, Arizona
 Superstitious (Europe), een nummer van Europe uit 1988
 I Ain't Superstitious, een nummer van Willie Dixon uit 1962
 Superstition (Raven-Symoné), een single van Raven-Symoné uit 2003
 Superstitious (roman), een roman van R. L. Stine uit 1995 
 Superstition (1920), een film uit 1920 met Hoot Gibson
 Superstition (1922), een film uit 1922 van Allan Dwan
 Superstition (2001), een film uit 2001 van Kenneth Hope
 Superstition (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2017